Святі Гори — село, Чернігівська область, Менський район
 Святі гори
 Святі Гори (національний природний парк)